Die 68. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  68. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  68. Division (Japanisches Kaiserreich)
  68e division d'infanterie (Frankreich) 
  68. Garde-Schützendivision (Sowjetunion), 1945 in Österreich eingesetzt
  68. motorisierte Schützendivision (Sowjetunion), in Afghanistan eingesetzt
  68. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Liste militärischer Divisionen nach Nummern